Борис Стукалов:
 Стукалов, Борис Алексеевич (род. 1953) — советский и российский футбольный тренер.
 Стукалов, Борис Николаевич (1934—?) — российский фотохудожник, работал в БДТ имени Г. А. Товстоногова. Примечания